Leandria är ett släkte av svampar. Leandria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leandria